Bryophyta sensu lato (sentido genérico) — superdivisão (classificação taxonômica similar a superfilo) do reino das plantas composta por todas as embriófitas não-vasculares: os musgos, os antoceros e as hepáticas.
 Bryophyta sensu stricto (sentido específico) — divisão dentro da superdivisão Bryophyta sensu lato composta apenas pelos musgos.